La Bretenière, commune française du Doubs
 La Bretenière, commune française du Jura

Voir aussi 
 Bretenière, commune française de la Côte-d'Or
 Bretenières, commune française du Jura